Лезюр (, ) — французская фамилия. Носители:

 Лезюр, Франсуа (1923—2001) — французский музыковед.
 Лезюр, Шарль-Луи (1770—1849) — французский историк, публицист, писатель и драматург.